Села:
 Красноволя — Волинська область, Ковельський район
 Красноволя — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Красноволя — Волинська область, Маневицький район